Příjmení Tadić () má více nositelů: 

 Boris Tadić (* 1958), srbský politik
 Dragomir Tadić (1893–1976), srbský architekt
 Dušan Tadić (* 1988), srbský fotbalista